Доро́н () — израильская фамилия, известные носители:

 Дорон, Дина (род. 1940) — израильская актриса театра и кино.
 Дорон, Сара (1922—2010) — израильская общественная деятельница и политик.
 Дорон, Шай (род. 1985) — израильская баскетболистка.
 Бакши-Дорон, Элияху (1941—2020) — израильский сефардский раввин.